Стеклова — російське прізвище. Жіночий варіант прізвища .

Відомі носії 
 Стеклова Агрипина Володимирівна (. 1973) — російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії.
 Стеклова Любов Олександрівна (1929-2002) — ланкова виноградарського радгоспу «Мала земля», Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
Стеклова функція

 </noinclude>
</noinclude>